Palm Products GmbH; Een Duits bedrijf
 PPG Wave; een synthesizer van PPG (Palm Products GmbH)
 PPG Industries; een Amerikaans bedrijf
 PPG; afkorting van de Powerpuff Girls
 PPG; afkorting van de Pteridophyte Phylogeny Group: onderzoeksgroep naar de fylogenie van varens
 PPG I-systeem; systeem voor classificatie van de varens en varenachtigen door Pteridophyte Phylogeny Group